Shanghai Masters 2023 er en tennisturnering, der af sponsorhensyn afvikles under navnet Rolex Shanghai Masters, og som bliver spillet udendørs på hardcourt-baner af typen DecoTurf i Qi Zhong Tennis Center i Shanghai, Folkerepublikken Kina i perioden . - . oktober 2023. Det er den 12. udgave af Shanghai Masters, og det er sæsonens ottende og næstsidste turnering på ATP Tour 2023 i kategorien ATP Tour Masters 1000.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ ??? og fordelte sig som følger.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen i herresingle har deltagelse af 56 spillere, der fordeler sig på:
 45 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. . august 2023 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 7 kvalifikanter fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 _ lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL)

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 28 spillere, der spiller om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Herredoublerækken har deltagelse af 32 par, der fordeler sig på:
 30 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Shanghai Masters  
 ATP Tour - Results - Shanghai 2023

Noter 

2023
ATP Tour 2023